Lotario II di Lotaringia (835-869) – figlio di Lotario I e Re di Lotaringia (855-869);
 Lotario II d'Italia (926/928-950) – noto anche come Lotario di Arles, fu Re d'Italia dal 947 fino alla sua morte;
 Lotario di Süpplingenburg (1060-1137) – II (o III) come Imperatore (1133-1137) e III come Re di Germania e d'Italia (1125-1137)
 Lotario II di Stade – conte di Stade
 Lotario II di Walbeck – conte di Walbeck